Svjetsko prvenstvo u reliju 2017. bila je 45. sezona FIA Svjetskog prvenstva u reliju. Uključivala je 13 reli utrka.

Titulu svjetskog prvaka osvojio je Sébastien Ogier u automobilu Forda, a titula među proizvođačima je pripala također Fordu.

Kalendar

Poredak

Poredak vozača

Poredak momčadi 

 2017.